Karapanos ist der Familienname folgender Personen:

Alexandros Karapanos, griechischer Politiker
Konstantinos Karapanos (1840–1914), griechischer Politiker und Archäologe